Vučinići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vučinići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.